...To Be Loved: The Best of Papa Roach е компилационен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Последен албум на групата с Geffen Records, след което подписват с Eleven Seven Music. Групата съветва феновете да не си купуват този албум, защото е издаден без тяхно разрешение, като не получават и приходите от него.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Дейв Бъкнър – барабани
 Тони Палермо – барабани в песни 10, 12 и 13

Песни

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2010 година
Компилации